Віске () - муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Турин
 Віске () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї